Руслан Михайлович Нимчинский (9 мая 1973 г., Виньковцы, Виньковецкий район, Хмельницкая область, Украинская ССР, СССР) — украинский дипломат. С 12 августа 2020 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр.

Биография 
Родился 9 мая 1973 в посёлке городского типа Виньковцы Хмельницкой области. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Третий секретарь Миссии Украины при НАТО

Первый секретарь Управления контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины, член делегации Украины на третью Конференцию по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Начальник отдела департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества МИД Украины, член межведомственной рабочей группы по разработке проекта Государственной программы противоминной деятельности.

Начальник отдела управления контроля над вооружениями и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины, член делегации Украины на VII Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Директор Департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины, глава делегации Украины для участия в Ежегодной встрече государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

Исполняющий обязанности директора Департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации Украины для участия в работе 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заместитель директора Департамента международной безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации Украины для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля[7]

Советник-посланник Посольства Украины в Российской Федерации, заместитель председателя Миссии. С 2015 года по 2018 год — временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации.

12 августа 2020 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Кипр.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса.

Примечания 

Дипломаты Украины
Родившиеся в Виньковцах
Родившиеся в 1973 году
Послы Украины в России
Выпускники Института международных отношений Киевского университета